ERL peut désigner :
 , une revue à libre accès et à comité de lecture.

Erl peut désigner :
 Erl, une commune autrichienne.